Песча́ное () — село в  Золотоношском районе Черкасской области Украины.

История 
В 1956 году здесь был построен сельский клуб на 460 мест (архитектор С. М. Вайнштейн).

В июле 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившегося здесь совхоза.

Население по переписи 2001 года составляло 3827 человек.

Местный совет 
19723, Черкасская обл., Золотоношский р-н, с. Песчаное

Литература 
 Прядко О. Давньоруське городище Пiщане на р. Супiй // Археологiя i фортифікація Украïни. Зб. Матер. V Всеукраïнськоï науково-практичноï конференціï. Кам’янець-Подiльський, 2015. С. 124—128.

Примечания

Ссылки 
 Песчаное на сайте Верховной рады Украины
 http://rada.org.ua/rada/26358963/main/ 

Населённые пункты Золотоношского района